Тасмагамбе́това Зируза Сапаргалиевна (; род. 10 января 1997, Амангельдинский район, Тургайская область), известна мононимно как Ziruza —  казахстанская певица в жанре q-pop и поп-музыки, актриса. Первый видеоклип вышел 2017 году на песню "Айт енді". На май 2020 года имеет два альбома и 9 видеоклипов.

Биография 
Зируза родилась в Тургайской области (Казахстан), затем она и её родители проживали в городах Астана и Алма-Аты. 
В начале своей карьеры пыталась стать участницей женской группы лейбла , но этому не суждено было произойти. В 2017 году продюсер Ерлан Алимов заметил начинающую певицу, и предложил контракт на семь лет, до 2024 года. Результатом сотрудничества стало несколько видеоклипов, собравшие несколько миллионов просмотров на платформе youtube. Также участвовала в качестве актрисы в нескольких отечественных сериалах. В декабре 2019 году на Евразийской музыкальной премии ЕМА-2019 вместе с группой Alar завоевала награду в номинации «Дуэт года». Там же завоевала награду «Королева Q-Pop» .

Личная жизнь
В 2013 году она начала встречаться с Данияром Кулумшиным из группы Ninety One. Но отношения закончились в 2016 году через 3 года

Дискография

Альбомы

Видеоклипы

Фильмография 

 «Қырғын Текше» 
 «Али»
 «Көке»
 «Ана жүрегі»

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Певцы и певицы Казахстана